Bolesław IV Kędzierzawy – książę zwierzchni Polski w latach 1146-1173
 Bolko (Bolesław) IV Opolski – książę strzelecki i niemodliński 1382-1400, książę opolski 1396-1437
 Bolesław IV warszawski – książę mazowiecki 1429-1454